Niemcy:
 Überlingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Überlingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Überlingen am Ried – dzielnica Singen (Hohentwiel)